Alessandro Faiolhe Amantino zkráceně jen Mancini (*1. srpna 1980, Belo Horizonte, Brazílie) je fotbalový trenér brazilského klubu Villa Nova AC a bývalý fotbalista který hrál několik let v Itálii. Za klub FC Inter Milán získal titul. Za národní tým hrál a vyhrál Jihoamerický pohár 2004.

Přestupy 

 z CA Mineiro do AS Řím zadarmo
 z AS Řím do AC Benátky hostování
 z AS Řím do FC Inter Milán za 13 000 000 Euro
 z FC Inter Milán do CA Mineiro zadarmo

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 3× vítěz provincie Mineiro (1999, 2000, 2012)
 1× vítěz italské ligy (2008/09)
 2× vítěz italského poháru (2006/07, 2007/08)
 3× vítěz italského superpoháru (2007, 2008, 2010)

Reprezentace 
 1× na MS 20 let (1999)
 1× na Jihoamerickém poháru (2004 - zlato)

Individuální 
 All Stars Ligy (2002)

Reference

Externí odkazy 
 

Brazilští fotbalisté
Brazilští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Atlética Mineiro
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté SSC Venezia
Narození v roce 1980
Žijící lidé
Muži
Narození 1. srpna